I Know – brano di John Lennon del 1973
 I Know – singolo di Dionne Farris del 1995, dall'album Wild Seed, Wild Flower
 I Know – album di Luther Vandross del 1998
 I Know – singolo delle Vanilla Ninja del 2005, dall'album Blue Tattoo
 I Know – singolo di Drake Bell del 2006, dall'album It's Only Time
 I Know – singolo di Jay-Z del 2008, dall'album American Gangster
 I Know (2008 Version) – singolo dei Placebo del 2008
 I Know – singolo di Aly & AJ del 2017